Peter Pan è un mediometraggio d'animazione australiano del 1988 diretto da David Cherkasskiy e Richard Trueblood, prodotto dalla Burbank Films Australia e ispirato al romanzo del 1911 Peter e Wendy di J.M. Barrie, a sua volta tratto dall'opera teatrale del 1904 Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere.

Trama 
Peter Pan porta i tre fratelli londinesi Wendy, John e Michael nel Paese che non c'è, dove vive con i Bambini Smarriti e con la dispettosa fatina Tin Tin. I ragazzi vivranno numerose avventure lottando contro il terribile Capitan Uncino e la sua ciurma di pirati. Alla fine Peter Pan riporterà i tre fratelli, i Bambini Smarriti e il nostromo Barbino alle rispettive famiglie.

Doppiatori originali 

 Peter Pan: Jaye Rosenberg
 Wendy Darling: Olivia Martin
 Capitan Uncino: Phillip Hinton
 John Darling: Jonathon Panic
 Michael Darling: Caz Adams
 Barbino: Keith Scott
 Mr. Darling: Philip Hinton
 Mrs. Darling: Jaye Rosenberg
 Altre voci: Daniel Floyd, Ben Brennan, Michael Anthony

Distribuzione 
Il film uscì in Australia in VHS il 23 giugno 1988. In Italia fu distribuito alla fine degli anni 80 dalla Azzurra Video e dalla De Agostini all'interno della collana editoriale Le mille e una fiaba. Successivamente è stato pubblicato diverse volte dalla Stardust.

Edizione italiana 
Nell'edizione italiana i nomi di alcuni personaggi e dell'Isola che non c'è differiscono da quelli abitualmente utilizzati.

Collegamenti esterni